Giovan Battista Pollidori – scrittore, storiografo e archeologo italiano, fratello di Pietro
 Pietro Pollidori – storiografo italiano, fratello di Giovan Battista